Az Agaricomycetes a bazídiumos gombák (Basidiomycota) törzsének egyik osztálya. Nagyrészt megegyezik a korábbi, elavult Homobasidiomycetes osztállyal, de beletartoznak még az Auriculariales és a Sebacinales rendek is. Nemcsak a klaszzikus kalapos felépítésű kinézetű gombák tartoznak ide, hanem belső termárétegű, ún. gaszterális formák is (pl. pöfetegek). Az osztály további felosztását illetően a legnagyobb csoport az Agaricomycotina altörzs (amelybe már nem tartoznak bele a gabonaüszögök és gabonarozsdák), amelyet tovább lehet szűkíteni a Tremellomycetes és Dacrymycetes (rezgőgombák) osztályok kizárásával. Néhány, korábban rezgőgombaként azonosított faj, mint az Auricularia, azonban ma már az Agaricomycetes osztályba tartozik. Egy 2008-as becslés szerint az Agaricomycetes törzsbe 17 rend, 100 család, 1147 nemzetség és nagyjából  faj tartozik. Azóta a modern molekuláris filogenetika segítségével több új rendet is felállítottak; ilyen az Amylocorticiales, a Jaapiales, a Stereopsidales és a Lepidostromatales.

Osztályozás
Az Agaricomycetes törzs korábbi rendszerezésének alapja a termőtestek (bazidiokarpok) morfológiája volt, ez azonban már megváltozott. Erre jó péda, hogy a pöfetegeket (korábbi Gasteromycetes csoport) és a klasszikus kalapos gombákat ma már nem teszik automatikusan külön csoportba. A különböző pöfetegszerű fajok több alkalommal, egymástól függetlenül fejlődtek ki a kalapos gombákból. Sok, gombaszedők számára írt könyv azonban kényelmi szempontok miatt megtartotta a régi, morfológiai beosztást. A modern taxonómia a pöfetegek korábbi Lycoperdales rendjének tagjait szétosztotta a az Agaricales és a Phallales rendek között.

Tulajdonságok
Az osztály minden tagjának bazidiokarp jellegű termőteste van, amelynek mérete a pár milliméterestől kivételes esetekben a több méteresig és 500 kg súlyúig terjedhet (ilyen a Kínában élő, fák törzsén bevonatot képző Phellinus ellipsoideus. A törzs tagja az igazolhatóan a föld legnagyobb és legidősebb szervezete, egy gumós tuskógomba miceliuma. Ez mintegy 15 hektáron terjed szét, össztömege 10 tonna, kora pedig mintegy 1500 évre tehető.

Élőhelye
Majdnem minden faja szárazföldi (akad köztük néhány vízi is), különféle környezeti viszonyok között fordulhatnak elő és legtöbbjük növényi szerves anyagokat (leginkább faanyagot) bont energiaforrásul. Pár faj patogén vagy élősködő, de nagyon sokan a fák gyökereivel alkotnak szimbiotikus gyökérkapcsoltságot (mikorrhizát).

Evolúció
Egy 5284 fajon elvégzett filogenetikai vizsgálat szerint a különböző alcsoportok kialakulása a következő időpontokra tehető:

Agaricomycetidae ~185 millió éve (174–192 millió éve)
Cantharellales (rókagomba-alkatúak) 184 millió éve  (144–261millió éve )
Agaricales (csiperkealkatúak) 173 millió éve  (160-182 millió éve)
Hymenochaetales (taplógombák) 167 millió éve (130–180 millió éve)
Boletales (tinórualkatúak) 142 millió éve (133–153 millió éve)

Foszilis maradványok
Az Agaricomycetes kalapjainak foszíliái igen ritkák a megmaradt anyagok között, és a legrégebbi megmaradt példány is csupán a kora kréta korszakából való (146–100 millió év). A legidősebb Agaricomycetes fosszília a 130–125 millió évvel ezelőtt élő Quatsinoporites-hez tartozik. Ez egy taplószerű, csöves termőtestdarab, amiből arra lehet következtetni, hogy ez a gomba a Hymenochaetaceae családba ktartozatott. Molekuláris genetikai vizsgálatok alapján az Agaricomycetes osztály kb. 290 millió évvel ezelőtt alakulhatott ki.

Filogénia
A modern molekuláris filogénia alapján a következő rokonsági fa állítható fel:

Genera incertae sedis
Vannak az Agaricomycetes csoporton belül olyan nemzetségek, melyeket még nem soroltak be egyetlen rendbe vagy családba sem. Az alábbiak ezek közé tartoznak:
Akenomyces
Aldridgea
Anixia
Arrasia
Arthrodochium
Arualis
Atraporiella
Cenangiomyces
Ceraceopsis
Corticomyces
Cruciger
Dendrosporomyces
Ellula
Fibulochlamys
Fibulocoela
Fibulotaeniella
Geotrichopsis
Gloeoradulum
Gloeosynnema
Glomerulomyces
Glutinoagger
Grandinia
Granulocystis
Hallenbergia
Hyphobasidiofera
Hypolyssus
Intextomyces
Korupella
Minostroscyta
Mylittopsis
Odonticium
Pagidospora
Peniophorella
Phlyctibasidium
Pseudasterodon
Purpureocorticium S.H.Wu (2017)
Pycnovellomyces
Resinicium
Riessia
Riessiella
Skvortzovia
Taiwanoporia
Timgrovea
Titaeella
Trechinothus
Tricladiomyces
Trimitiella
Tubulicrinopsis
Xanthoporus
Xenosoma

Jegyzetek

Külső hivatkozások

 Tree of Life Agaricomycetes by David S. Hibbett
 Overview of the Basidiomycota from Aarhus University, Denmark
 Evolution & Morphology in the Homobasidiomycetes

Bazídiumos gombák